Jurassic Park (franchise), de overzichtspagina van een mediafranchise die bestaat uit onder andere verschillende boeken, films en computerspellen

Boeken
 Jurassic Park (boek), een sciencefictionroman van Michael Crichton uit 1990
 The Lost World (Michael Crichton), een sciencefictionroman van Michael Crichton uit 1995 en het vervolgboek van bovenstaande

Films
 Jurassic Park (film), een Amerikaanse film van Steven Spielberg uit 1993
 The Lost World: Jurassic Park, de eerste vervolgfilm uit 1997
 Jurassic Park III, de tweede vervolgfilm uit 2001
 Jurassic World, de derde vervolgfilm uit 2015
 Jurassic World: Fallen Kingdom, de vierde vervolgfilm uit 2018

Computerspellen
 Jurassic Park (computerspel), een computerspel uit 1993
 Warpath: Jurassic Park, een computerspel uit 1999 voor PlayStation
 Jurassic Park: Operation Genesis, een computerspel uit 2003
 Jurassic Park: The Game, een computerspel uit 2011
 LEGO Jurassic World, een computerspel uit 2015
 Jurassic World Evolution, een computerspel uit 2018

In attractieparken
 Jurassic Park (Universal), thema in attractieparken
 Jurassic Park: The Ride